Three Men and a Girl – film del 1912 prodotto dalla Eclair American
 Three Men and a Girl – film del 1914 diretto da Phillips Smalley
 Three Men and a Girl – film del 1919 diretto da Marshall Neilan